USS Eberle ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Eberle (DD-430), Zerstörer der Gleaves-Klasse
 USS Admiral E. W. Eberle (AP-123), Truppentransporter